

Населені пункти та їхні частини
 Зельонки — гміна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Зельонки — село в гміні Зельонки Краківського повіту Малопольського воєводства
 Зельонки — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонки — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонки — частина міста Віслиця в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Зельонки — частина села Твардоциці в гміні Пельґжимка Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Зельонки — частина села Мосаки-Рукле в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Зельонки — частина села Щербакув у гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонки — осада в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Зельонки — осада в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства
 Зельонки — осада в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонки — осада в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки